Benelux Liga 2013/14 is een handbaltoernooi tussen drie landen. Er doen vier Belgische, vier Nederlandse en vier Luxemburgse teams mee in de strijd om het kampioenschap van Benelux.

Teams

Stand

Groep A

Groep B

Final4

Halve Finale

3de en 4de plaats

Finale

Zie ook 
 Eerste nationale 2013/14 (BE)
 Handball Nationaldivisioun 2013/14 (LU)
 Eredivisie 2013/14 (NL)

Handbal in 2013
Handbal in 2014
BENE League Handball
Handbal in Luxemburg (land)